Höjen kan syfta på:

 Höjen, Arboga – en stadsdel i Arboga
 Höjen, Falun – en by och bergsmansgård utanför Falun